Zirkelbach ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Zirkelbach (* 1961), deutscher Leichtathlet und Professor für Mathematik, Statistik und Informatik
 Helmut Anton Zirkelbach (* 1962), deutscher Künstler und Radierer
 Wilhelm Zirkelbach (1911–1997), deutscher katholischer Geistlicher und Politiker